Media Gateway Control Protocol

 ist das gleichnamige Netzwerkprotokoll.
 wird häufig als ausgeschriebene Benennung des Netzwerkprotokolls Megaco verwendet.